Up All Night (30 Rock)
Up All Night (canção)
Up All Night (série de televisão)
Up All Night (álbum), álbum da banda One Direction.

Desambiguação
Desambiguações de música